The In-Laws (1979), een komische actiefilm
The In-Laws (2003), een remake van de gelijknamige film uit 1979